Reno kan avse:

Reno 911! – en amerikansk TV-serie

Personer
Don Reno, amerikansk countrymusiker
Ginette Reno, franskkanadensisk författare
Janet Reno, amerikansk före detta justitieminister
Jean Reno, fransk skådespelare
Jesse L. Reno, amerikansk general under mexikanska kriget och amerikanska inbördeskriget
Jesse W. Reno, amerikansk uppfinnare av rulltrappan
Marcus Reno, amerikansk kavalleriofficer, deltog i slaget vid Little Big Horn
Mike Reno, kanadensisk rockmusiker
Tony Reno, svensk rockmusiker
Walter E. Reno, amerikansk sjöofficer

Fiktiva
Reno of the Turks – en karaktär i TV-spelen Final Fantasy VII och Final Fantasy VII Advent Children
Reno Raines – en karaktär i TV-serien Renegade

Geografi

Antarktis 

 Reno (kulle),

Italien 

 Fiume Reno vattendrag, Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, 
 Reno (ort i Italien) Emilia-Romagna, Provincia di Parma,

Nederländerna 

 Rhine River (vattendrag),

USA 

 Reno (ort i USA, Ohio)  Washington County, 
 Reno (ort i USA, Texas, Lamar County)  
 Reno (ort i USA, Texas, Parker County)  
 Reno, Nevada  Nevada, Washoe County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar